Gregorio Torres puede referirse a:

 Gregorio Torres Quintero (1866-1934), literato mexicano;
 Gregorio Torres Ramírez "Goyo" (1985-), futbolista mexicano.

en:Gregorio Torres